Савіньяк-де-Нонтрон, Савінья́к-де-Нонтро́н (фр. Savignac-de-Nontron) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Міак-де-Нонтрон, Міа́к-де-Нонтро́н (фр. Milhac-de-Nontron) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення — 575 осіб (2011).
 Нонтрон, Нонтро́н (фр. Nontron) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.